nurzaniec (Pelodytes), płaz z rodziny nurzańcowatych
 nurzaniec (Vallisneria), rodzaj roślin z rodziny żabiściekowatych